

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Pajęczno – miasto
 Pajęczno – przysiółek wsi Sterków w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański

Inne 
 Pajęczno – gmina miejsko-wiejska
 Pajęczno – dawna gromada

Zobacz też 
 Dekanat Pajęczno
 Powiat pajęczański